Mundorf ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Mundorf (1913–1983), deutsche Pädagogin
 Hans Mundorf (1929–2009), deutscher Journalist
 Paul Mundorf (1903–1976), deutscher Theaterschauspieler, Regisseur und Theaterintendant

Mundorf steht auch für:

 Mundorf Tank, einen Tankstellenbetreiber aus Siegburg